Ахтар Расул Камбох (, , 13 января 1954, Лайяллпур, Пакистан) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года, чемпион мира 1971, 1978 и 1982 годов.

Биография 
Ахтар Расул родился 13 января 1954 года в пакистанском городе Лайяллпур (сейчас Фейсалабад).

Окончил государственный колледж Лахора, где был капитаном хоккейной команды.

В 1972 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 4 матча, мячей не забивал.

В 1976 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Австралии и Нидерландов).

В 1971, 1978 и 1982 годах в составе сборной Пакистана завоевал золотые медали на чемпионатах мира в Барселоне, Буэнос-Айресе и Бомбее, в 1975 году выиграл серебро в Куала-Лумпуре.

В 1974 году завоевал золотую медаль хоккейного турнира летних Азиатских игр в Тегеране.

В 1971—1982 годах провёл за сборную Пакистана 146 матчей, забил 22 мяча.

В 1983 году удостоен правительственной награды Pride of Perfomance.

По окончании игровой карьеры стал функционером. В разные годы был президентом спортивного совета Пенджаба, президентом хоккейной ассоциации и ассоциации лёгкой атлетики Пенджаба. В 1997 и 2013 годах был избран президентом Пакистанской хоккейной федерации, в 2002 году возглавил селекционную комиссию федерации.

В 2012 году тренировал сборную Пакистана по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне, где его подопечные заняли 7-е место.

В 1985 году начал политическую карьеру. Был депутатом провинциальной ассамблеи Пенджаба. В 1986 году стал министром акцизов и налогов Пенджаба, в 1988 году — министром спорта.

Семья 
Отец Ахтара Расула Гулам Расул (1931—1991) также выступал за сборную Пакистана по хоккею на траве, завоевал на летних Олимпийских играх золото в 1960 году в Риме и серебро в 1956 году в Мельбурне.

Двоюродный брат Аршад Чаудри (1950—2015) вместе с Ахтаром Расулом играл на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале и завоевал бронзу.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Олимпийские чемпионы от Пакистана
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы мира по хоккею на траве
Тренеры Пакистана
Тренеры мужской сборной Пакистана по хоккею на траве
Члены Провинциального собрания Пенджаба
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве